przerywacz fotograficzny
 przerywacz zapłonowy – element układu zapłonowego silnika spalinowego
 przerywacz zagród minowych
 przerywacz blokady – łamacz blokady
 przerywacz prądu stałego, przetwornica DC-DC – chopper
 przerywacz – część mechanizmu spustowego broni samopowtarzalnej
 przerywacz, interceptor, spojler – urządzenie sterujące samolotu